Das Cycling Team Friuli ASD ist ein italienisches Radsportteam mit Sitz in Udine.

Im Team sind ausschließlich U23-Fahrer, die an Rennen der UCI Continental Tour und des nationalen Kalenders teilnehmen. Seit 2019 ist das Team im Besitz einer Lizenz als UCI Continental Team.

Mannschaft 2023

Erfolge 
2023

2022

2021

2020

2019

Platzierungen in der UCI-Weltrangliste

Weblinks 
 Cycling Team Friuli ASD in der Datenbank von ProCyclingStats.com

Einzelnachweise 

UCI Continental Team
Radsportteam in Italien
Gegründet 2005
Sport (Udine)